Кара Блек і Олена Лиховцева були чинними чемпіонками і першими сіяними, але знялись до початку турніру.

Асагое Сінобу і Елс Калленс виграли титул, перемігши у фіналі пару Кімберлі По-Мессерлі і Наталі Тозья з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Кара Блек /  Олена Лиховцева (знялися)
  Кімберлі По-Мессерлі /  Наталі Тозья (фінал)
  Ніколь Арендт /  Лізель Губер (півфінал)
  Джанет Лі /  Вінне Пракуся (1-ше коло)

Сітка

Основна сітка

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 DFS Classic 2002 draw  
 ITF tournament edition details 

DFS Classic, парний розряд
Парний розряд